43-я армия:
 43-я армия (СССР).
 43-я ракетная армия
 43-я армия (Япония).